Теодосија Цариградска је хришћанска мученица која је настрадала у 8. веку. 

У хришћанској традицији помиње се да је рођена након молитве њене мајке светој Атанасији, која јој се јавила и рекла, да ће родити. Родитељи су је посветили Богу, и рано је дали у женски манастир. После смрти родитеља она је од огромног имања поручила код златара три иконе: Спаситеља, Богородице и свете Анастасије, а све остало је раздала сиромасима. Пострадала је за време владавине цара Лава Исаврјанина, иконогонитеља, 730. године.

Српска православна црква слави је 29. маја по црквеном, а 11. јуна по грегоријанском календару.

Литература 
 Охридски пролог, Владика Николај Велимировић

Спољашње везе 
 Охридски пролог за 29. мај (11. јун) 

Умрли 730.
Мученици
Грчки светитељи